UV puede referirse a:

 Radiación ultravioleta; 
 Universidad de Valparaíso, Chile; 
 Universidad de Valencia, España; 
 Universidad Veracruzana. México; 
 Universidad de Vigo, España; 
 Universidad de Viena, Austria; 
 Universidad de Virginia, Estados Unidos; 
 Universidad de Vermont, Estados Unidos; 
 Unión Valenciana, partido regionalista de la Comunidad Valenciana, (España); o
 U.V. , película francesa de Gilles Paquet-Brenner.

Siglas